Die folgende Auflistung zeigt Ergebnisse der Oddset Hockey Games (bis 2005 Sweden Hockey Games, von 2006 bis 2011 LG Hockey Games) seit dem ersten Turnier im Jahr 1991. Nicht aufgeführte Saisons haben einen eigenen Artikel.



1995 

Die Sweden Hockey Games 1995 fanden vom 9. bis 12. Februar statt.

Begegnungen

Abschlusstabelle

1996 

Die Sweden Hockey Games 1996 wurden vom 8. bis 11. Februar ausgetragen.

Begegnungen

Abschlusstabelle

1997 

Die Sweden Hockey Games 1997 fanden vom 4. bis 9. Februar statt. Erstmals nahmen fünf Mannschaften am Wettbewerb teil.

Begegnungen

Abschlusstabelle

1998 

Die Sweden Hockey Games 1998 wurden vom 21. bis 26. April ausgetragen.

Begegnungen

Abschlusstabelle

1999 

Die Sweden Hockey Games 1997 fanden vom 9. bis 14. Februar statt.

Begegnungen

Abschlusstabelle

2000 

Die Sweden Hockey Games 2000 wurden vom 8. bis 13. Februar ausgetragen.

Begegnungen

Abschlusstabelle

Februar 2001 

Die ersten von zwei Sweden Hockey Games im Jahr 2001 fanden vom 6. bis 11. Februar statt. Die erste Begegnung des Wettbewerbs wurde nicht wie üblich im Globen, sondern in der Duhová Aréna in Pardubice ausgetragen.

Begegnungen

Abschlusstabelle

November 2001 

Die zweiten Sweden Hockey Games im Jahr 2001 wurden vom 8. bis 11. November ausgetragen. Gemäß dem jährlichen Veranstaltungsrhythmus hätte das Turnier erst im Februar der Saison stattgefunden, wurde aber vorgezogen. Die Eröffnungspartie des Wettbewerbs fand nicht wie üblich im Globen, sondern in der Hartwall Areena in Helsinki statt.

Begegnungen

Abschlusstabelle

2003 

Die Sweden Hockey Games 2003 fanden vom 4. bis 9. Februar statt.

Begegnungen

Abschlusstabelle

2004 

Die Sweden Hockey Games 2004 wurden vom 5. bis 8. Februar ausgetragen.

Begegnungen

Abschlusstabelle 

Euro Hockey Tour
Liste (Eishockey)